Jméno a příjmení James Holland má více nositelů:
 James Holland (fotbalista) (* 1989) – australský fotbalista
 James Holland (malíř) (1799–1870) – anglický malíř
 James Holland (spisovatel) (* 1970) – britský spisovatel